Ostmark kan syfta på:

 Ostmark –  den valuta som användes i Östtyskland, se Mark (Östtyskland)
 Ostmark (valuta) – en valuta i av Tyskland  besatt områden i öst under och efter första världskriget
 Ostmark (Tysk-romerska riket) – ett markgrevskap i Tysk-romerska riket mellan 900-talet och 1100-talet
 Ostmark (Preussen) – historisk benämning på Westpreussen, Posen och Oberschlesien 
 Ostmark (Österrike) – namnet på Österrike under Tredje Riket 1939–1945
 Ostmark (1932) – ett svenskt vrak
 Bayerische Ostmark – ett parteigau i Nazityskland
 Deutscher Ostmarkenverein – en preussisk-nationalistisk organisation som bildades 1894 i provinsen Posen